Проспект Независимости — центральная улица Измаила, которая берёт начало от въезда в город, проходит через весь центр, и спускается к Дунаю и морскому порту. Протяжённость с юга на север — 6,7 км, с запада на восток — 1,7 км.

История проспекта 

Современный проспект Суворова состоит из двух исторических улиц. Территория от въезда в город до Свято-Покровского собора носила название Мариинская улица. От собора вниз к реке шла улица Дунайская, которая была переименована в Александровскую (в честь царя Александра II). Дунайская улица — одна из первых, которая была заложена в городе Тучкове (будущем Измаиле). Планирование остальных улиц происходило перпендикулярно и параллельно проспекту.

Будущий проспект Суворова в 1886 году были вымощен камнем.

После румынской оккупации Бессарабии, улицу переименовали в бульвар Реджинии Марии (Королевы Марии).

Современное название проспект получил в честь генералиссимуса и полководца Александра Суворова.

Здания и учреждения 
 № 2 — Гостинично-развлекательный комплекс «Bessarabia»
 № 19 — Измаильская картинная галерея
 № 20 — Дворец детей и юношества
 № 31 — Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы
 № 43 — Ночной клуб «Zindan»
 № 44 — Измаильский дворец культуры им. Т.Г. Шевченко
 № 51 — Измаильский мемориальный парк-музей «Крепость»
 № 62 — Измаильский городской совет
 № 374-А — Отель «Green Hall»

Памятники 
 Памятник морякам Дунайской военной флотилии — парк Дружбы народов
 Памятник Сергею Тучкову — напротив Измаильской картинной галереи
 Бюст Николаю Глущенко — вблизи картинной галереи
 Памятник Александру Суворову (скульптор Борис Эдуардс) — вблизи собора
 Памятник Тарасу Шевченко — возле дворца культуры им. Шевченко
 Памятник неизвестному солдату

Парки и скверы 
 Парк Дружбы народов
 Госпитальный сквер
 Матросский сквер
 Городской сад
 Ленинский сквер

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Измаил. Проспект Суворова (видео)
 «Cтолица Бессарабии», или Почему хоть раз в жизни нужно побывать в Измаиле (август 2019)
 Проспект Суворова в Измаиле начинается так… (фото)
Измаил
Проспекты Украины
Измаил